Маргарет Корт је пети пут освојила турнир. У финалу је победила Ивон Гулагонг са 7:6, 5:7, 6:2.

Носиоци 

  Били Џин Кинг (треће коло)
  Маргарет Корт ('''победница)
  Крис Еверт (полуфинале)
  Ивон Гулагонг (финалисткиња)
  Кери Мелвил (четвртфинале)
  Роузмери Касалс (четвртфинале)
  Вирџинија Вејд (четвртфинале)
  Олга Морозова ''(треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Отворено првенство САД у тенису 1973.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно